Сезон ФК «Десна» 2012—2013 — 13-ий за ліком сезон футбольного клубу Десна в Другій лізі України. Також команда взяла участь у Кубку України.

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники
  

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Бомбардири 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
Десна (Чернігів)
Українські футбольні клуби в сезоні 2012–2013
Сезони ФК «Десна»